A cavallo della tigre – film del 1961 diretto da Luigi Comencini, con Nino Manfredi
A cavallo della tigre – remake del film di Comencini, diretto nel 2002 da Carlo Mazzacurati